Megan Richardson is een personage uit de soapserie "Santa Barbara". Ze werd gespeeld door Meg Bennett in 1989.

Megan is de schrijfster van een aantal romantische boeken. Ze kwam in Santa Barbara om een biografie over C.C. Capwell te schrijven. Haar zoon is Greg Hughes.

Na een paar maanden onthulde Megan dat Greg de zoon van C.C. was. Als tiener had ze een korte affaire gehad met C.C. Voor hem had de affaire zo weinig betekenis gehad dat hij haar jaren later niet herkende.

Megan werd niet vertrouwd door de rest van de Capwells. Ze werd zelfs beschuldigd van spionage. (De echte spion was Lisa DiNapoli. Desondanks wilde C.C. dolgraag met Megan trouwen.

Ze bleek echter aan een dodelijke ziekte te lijden. Om C.C. en haar zoon dit lijden te besparen, verliet Megan de stad. Haar dood werd nooit bevestigd in de soap.

Richardson, Megan